«А-ба-ба-га-ла-ма-га» — фраза з оповідання Івана Франка «Грицева шкільна наука», в якому діти вчилися читати по складах за цією фразою («а баба галамага», діалектне «галамагати» — «верзти дурниці»).

Також може значити:
 «А-ба-ба-га-ла-ма-га» — видавництво Івана Малковича.
 «Абаба-галамага» — часопис студентів Київського державного університету (1991).